Виктория Львовна Таранова (род. 14 декабря 1967 года, Харьков, Украинская ССР, ныне Украина) — оперная певица (сопрано).

Биография 

Виктория Таранова родилась в городе Харькове в семье музыкантов. Её отец, Лев Таранов — основатель и дирижёр уникального ансамбля аккордеонистов (дети и взрослые). Ансамбль с успехом принимал участие во множестве праздничных, государственных и правительственных концертов. В репертуаре ансамбля были классические, популярные, народные мелодии, а также собственные произведения Льва Таранова. Её мать, Ирина Осипенко — преподаватель фортепьяно, способствовала творчеству мужа, индивидуально работая с участниками ансамбля. Сама обладая от природы красивым голосом, Ирина стала первым человеком, который ввёл Викторию в мир вокала.

После окончания средней музыкальной школы по классу фортепиано Виктория Таранова приняла решение изменить направление своей карьеры и поступила на вокальное отделение Харьковского института искусств. . Вместо этого она стала солисткой Харьковской областной филармонии. Вскоре после поступления на работу она начала свою сольную карьеру как концертная и камерная певица.

За время учёбы в Институте искусств в репертуаре Виктории Тарановой появились следующие оперные партии: Сюзанна в «Женитьбе Фигаро», Каролина в «Тайном браке» Доменико Чимарозы, Снегурочка в одноимённой опере и другие.

Ещё будучи студенткой Виктория Таранова начала принимать участие в различных концертах, телевизионных и радиопередачах. Став солисткой филармонии, продолжила концертную деятельность теперь уже не только в Харькове, но также выезжая на гастроли в другие города СССР и за границу. Наибольшую популярность и особую любовь слушателей завоевала театрализованная постановка певицей своей сольной программы «Vita Nova» («Новая Жизнь»), составленная из вокальных произведений итальянского композитора Антонио Вивальди в сопровождении органа. , эта программа также была представлена Викторией и в других городах СССР во время своих гастролей.

В 90-х годах репатриировалась со всей своей семьёй в Израиль, где получила возможность стажироваться как профессиональная оперная певица в Тель-Авивском университете, а также принимать участие в деятельности международного Института вокального мастерства «Метрополитен Опера — Новая Израильская Опера» вместе с Доротеей Рёшман. В Израиле Таранова участвовала в различных мастер-классах, проводимых такими всемирно известными мастерами оперной сцены, как Джузеппе ди Стефано, Фьоренца Коссотто, Альфредо Краус, Илеана Которубаш, Елена Образцова, Федерико Давиа, Джоан Дорнеман и другие. За это время Таранова значительно расширила свой оперный репертуар добавив следующие партии: Мюзетта в «Богеме», Виолетта в «Травиате», Царица Ночи и Констанца в «Волшебной флейте» и «Похищении из сераля». Помимо этого, Виктория Таранова с успехом принимала участие в большом количестве государственных, частных и праздничных концертов. Некоторые из которых транслировались по общенациональному радио и телевидению.

Вскоре была замечена оперными агентами и приглашена в Европу для работы как оперная и концертная певица. Принимая участие в оперных спектаклях, Таранова не только использовала уже существующий репертуар, но также получила возможность исполнить новые партии: Джильда в «Риголетто», Лючия ди Ламмермур в одноимённой опере Доницетти, Дочь в «Кардильяке» Хиндемита. Помимо оперных спектаклей Виктория также участвовала в различных камерных (в частности «Вечер русского романса и немецких классических песен»), мемориальных (включая органные) и праздничных концертах; а также телевизионных и радиопредачах.

По прибытии в Северную Америку Виктория Таранова продолжила свою карьеру, став известной и на американском континенте певицей. В оперный репертуар добавлены партии Лукреции Борджиа в одноимённой опере Доницетти, Донны Анны в «Дон Жуане» , Клеопатры в «Юлии Цезаре» Генделя и другие. С успехом проходят концерты в Торонто, Нью-Йорке, Монреале и выступления на телевидении (канал «Браво» и русские этнические программы).

Виктория Таранова — призёр различных вокальных конкурсов в том числе Государственного музыкального конкурса (Украина), музыкального конкурса фонда Америка-Израиль, Национального музыкального конкурса (Израиль) и другие. Она также участвует во многих музыкальных событиях еврейских общин (бывший СССР, Германия и Северная Америка). Её особый вокальный и музыкальный дар был отмечен такими известными канторами как Луис Данто, Дэвид Багли и Егуда Ротнер.

На сегодняшний день репертуар Виктории Тарановой включает в себя музыкальные произведения различных жанров и стилей на 14 языках мира.

Ссылки 
 Offcial website
 Villa Lobos Bachianas brasileiras, YouTube.com
 Bach-Gounod Ave Maria
 Handel Lascia from "Rinaldo"
 Hava Nagila

Выпускники Харьковского института искусств
Академические музыканты Украины
Академические музыканты Израиля
Сопрано
Оперное сопрано Украины